La nazionale Under-23 di pallavolo femminile dell'Argentina è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Argentina con un'età inferiore di 23 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Argentina.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-23

Coppa panamericana Under-23

Collegamenti esterni 
 

 U-23
Argentina